Мартин Урбанік (?, Замостя — між 24 березня і 9 квітня 1764) — архітектор і будівничий доби бароко.
 Казімеж Урбанік (пол. Kazimierz Urbanik; 5 лютого 1930, Кременець — 29 травня 2005, Вроцлав) — польський математик та фізик українського походження.